Шумер:
 Шумер — древняя область в Южной Месопотамии, на территории современного Ирака.
 Шумер, Чак (род. 1950) — американский политик.
 Шумер, Эми (род. 1981) — американская актриса.

См. также 
 Шумеры